Станислав Но́вак (; ): Новак, Станислав (1890—1945) — чешский скрипач.
 Новак, Станислав (1935—2021) — польский католический иерарх.